Monopsis kan syfta på:

 Monopsis (djur) – ett släkte av insekter
 Monopsis (växter) – ett släkte av växter